Die Liste der Mitglieder des 4. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 4. Wahlperiode  (1959–1963) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zu den Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Kopf V und Kabinett Diederichs I. Der Landtag trat am 12. Mai 1959 zusammen.

Zusammensetzung

Landtagspräsidium 
 Präsident des Niedersächsisches Landtags
 Karl Olfers (SPD)
 Vizepräsidenten
 Werner Hofmeister (CDU)
 Richard Langeheine (DP) (bis 11. Apr. 1962)
 Willi Homeier (GB/BHE) (bis 11. Dez. 1961), Rudibert Schneider (GB/BHE) (ab 17. Jan. 1962)
 Winfrid Hedergott (FDP)

Quelle:

Sitzverteilung 
Nach der Landtagswahl am 19. April 1959 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Obwohl die DP und der GB/BHE im April 1961 zur GDP fusionierten, blieben beide Fraktionen eigenständig, GB/BHE in der Regierung und DP in der Opposition. Am 30. Oktober 1961 beschloss zwar ein GDP-Landesparteitag, die Regierung weiterhin zu unterstützen, aber in der Folge traten 18 von 20 Abgeordneten der ehemaligen DP zur CDU über, so dass ab dem 29. März 1962 nur noch zwei Abgeordnete (Hinrich Brunckhorst und Fritz Winkelmann) als Fraktionslose übrig blieben.

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte
 LWL: Landeswahlvorschlag

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 04. Wahlperiode
 05